Кошир — фамилия.

Известные носители:
 Кошир, Жан (род. 1984) — профессиональный словенский сноубордист.
 Кошир, Юре (род. 1972) — словенский горнолыжник.